Анзак, АНЗАК — акроним от Австралийский и Новозеландский армейский корпус — названия воинского формирования двух титульных стран времён Первой мировой войны. Военнослужащих корпуса называли Анзаками. С именем корпуса связан ряд событий, в его честь названо множество объектов.

Топонимы 
 Анзак — река в Кемеровской области.
 Анзак — деревня в Канаде.
 Анзак — мост в Австралии.
 Анзак — бухта на полуострове Галлиполи в Турции.
 Бульвар АНЗАК — одна из главных улиц Канберры в Австралии. Место проведения официальных мероприятий и парадов.
 АНЗАК — воинский мемориал в Сиднее.

Военные значения 
 АНЗАК — Австралийский и новозеландский армейский корпус.
 1-й армейский корпус АНЗАК — армейский корпус Первой мировой войны.
 2-й армейский корпус АНЗАК — армейский корпус Первой мировой войны.
 Конная дивизия АНЗАК — кавалерийская дивизия Первой мировой войны.
 Фрегаты типа «Анзак» — серия фрегатов, строившихся для Австралии и Новой Зеландии.
 HMAS Anzac (FFH 150) — австралийский фрегат одноимённой серии.
 HMAS Anzac (D59) — австралийский эсминец типа «Бэттл».

Прочее 
 День АНЗАК — национальный праздник Австралии и Новой Зеландии.
 Анзак — овсяное печенье, популярное в Австралии и Новой Зеландии.
 Анзаки — австралийский телесериал 1985 года.